Анархисткото движение е набор от социални движения в различни части от света, мотивирани от философията на анархизма. Те се застъпват за установяване на самоуправляващо се общество базирано на доброволни институции. Такъв тип общества често са описвани като бездържавни. Някои автори ги описват и като общества, базирани на нейерархични свободни асоциации между хората.

История 
Историята на анархисткото движение е тясно свързана с историята на анархистката мисъл.

Анархистки движения до 19 век 
Анархистките идеи възникват с възникването на властническите общества. Могат да се проследят в древността до цивилизациите на Египет, Китай. и Древна Гърция. Липсата на анархистическа идеология у съпротивителните движения често е водела до създаване на нови властнически общества в опозиция на старите.

На основата на доминиращите религиозни доктрини, в средновековието възникват същински масови движения с анархистки характер – богомилството и хусистите в християнска Европа и мутазилитите в Близкия изток, анабаптистите в САЩ, бунтовете на даоисти и тайпини в Китай.

Анархистки общества 
Не всички безвластни общества са плод на организирани анархистки движения. По-известни примери за анархистки движения, успешно поддържали в някакъв момент анархистко общество са Махновщината и Каталония 1936, Запатистите и др.

Вижте също 
 Анархизъм

Източници 

Анархизъм